Gayang-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gayang-dong, Daejeon, stadsdel, 
 Gayang-dong, Seoul, stadsdel,